Тринидад Гарсија де ла Кадена има више значења:

 Општина Тринидад Гарсија де ла Кадена (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тринидад Гарсија де ла Кадена (Тринидад Гарсија де ла Кадена, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тринидад Гарсија де ла Кадена, Гвадалупито (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику